Californication se puede referir a:

 Californication (álbum), un álbum de los Red Hot Chili Peppers.
 "Californication" (canción), una canción del álbum homónimo de los Red Hot Chili Peppers.
 Californication es una terminología que hace referencia a las influencias de los californianos en varios estados occidentales de los Estados Unidos.
 Californication (serie), una serie de televisión de Showtime protagonizada por David Duchovny.